André Ragot ist der Name folgender Personen:

* André Ragot (Maler) (1894–1971), französischer Marinearzt und Maler
 André Ragot (Widerstandskämpfer) (1909–1954), französischer Arzt und Widerstandskämpfer